Tinoco puede referirse a las siguientes personas o lugares:

 Tinoco, localidad en la provincia de Córdoba (Argentina).

 João Nunes Tinoco (1610-1689) arquitecto portugués. (Pt)
 José Joaquín Tinoco Granados (1880-1919), militar y político costarricense.
 Federico Pelico Tinoco Granados (1868-1931), dictador y delincuente costarricense.
 Francisco Sarabia Tinoco (1900-1939) pionero mexicano de la aviación.
 Vicente Ballester Tinoco (1903-1936), político y periodista español.
 Alejandro Fernández Feo-Tinoco (1908-1987), obispo venezolano.
 Claudio Tinoco Caraballo (1920-1993), dibujante e historietista español.
 Pedro Tinoco Smith, político y empresario venezolano, ministro del Interior durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.
 Pedro Tinoco (1927-1993), empresario y político venezolano, hijo del anterior.
 Rodolfo Aguirre Tinoco (1927-), artista mexicano.
 Ignacio Tinoco, Jr., profesor estadounidense de Química (desde 1956) en la Universidad de California en Berkeley.
 Víctor Manuel Tinoco Rubí (1947-), político mexicano.
 Georgina Tinoco (años sesenta), escritora mexicana de telenovelas.
 Alexandre Tinoco do Amaral, regatista de Brasil.